Die vertauschte Braut steht für:

 Die vertauschte Braut (1916), deutscher Stummfilm von Heinrich von Korff 
 Die vertauschte Braut (1925), deutscher Stummfilm von Carl Wilhelm
 Die vertauschte Braut (1934), Spielfilm von Carl Lamac